Обувщик:

 Обувщик — работник обувной промышленности.
 «Обувщик» — название советского и белорусского футбольного клуба «Лида» из одноимённого города в 1971—1996 годах.
 «Обувщик» (или «Кошкагорц») — советский футбольный клуб, представлявший Наирийский район (Армянская ССР).